Гусейнов, Рафаэль:
 Гусейнов, Рафаэль Баба оглы (род. 1955) — литературовед, публицист и переводчик, текстолог.
 Гусейнов, Рафаэль Джагидович (род. 1949) — советский и российский журналист, народный депутат СССР, лауреат премии «Золотое перо России. Примечания